Henric al V-lea (9 august sau 16 septembrie 1387 – 31 august 1422) a fost regele Angliei între 1413 și 1422. Henric a fost fiul lui Henric al IV-lea Bolingbroke.

Data nașterii sale este incerta, fiind indicat fie anul 1386, fie 1387. S-a născut într-o familie care părea să nu aibă nici o șansă de a accede la tronul Angliei, însă Henric al IV-lea a lăsat un regat consolidat și a reușit pentru scurtă vreme să unească cele două coroane ale Franței și Angliei.

Perioada de dinainte de accederea la domnie 
În anul 1398, regele Angliei, Richard al II-lea l-a exilat pe tatăl său și l-a luat în custodia sa pe prințul Henric. Un an mai târziu, Henric Bolingbroke s-a întors în Anglia, a reușit să-l înlăture pe regele Richard și s-a proclamat rege, sub numele de Henric al IV-lea.

Henric a fost numit duce de Lancaster și a jucat un rol deosebit în administrarea regatului, fiind de fapt conducătorul armatei engleze și cel în numele căruia s-a făcut administrarea regatului. În anul 1403, a învins forțele lui Harry Hotspur, iar până în 1408 a luptat contra forțelor lui Owen Glendover din Țara Galilor.

Din cauza agravării stării de sănătate a tatălui său, Henric a jucat un rol esențial în guvernarea regatului Angliei. Cu toate acestea, în 1411, Henric al IV-lea l-a înlăturat din consiliul regatului, din motive rămase obscure. În 1413, la moartea tatălui său, Henric devine rege al Angliei, sub numele de Henric al V-lea.

Arbore genealogic

Note

Legături externe 
 About.com - Biografia lui Henric V
 Britannia: Monarhia Angliei - Henric V
 Columbia Encyclopedia: Henric V
 Site-ul oficial al familiei regale: Henric V
 Henric al V-lea - tânărul leu din Albion , 24 ianuarie 2007, Gabriel Tudor, Revista Magazin

Nașteri în 1387
Decese în 1422
Casa de Lancaster
Casa de Valois
Monarhi englezi
Oameni ai Războiului de 100 de Ani
Prinți de Wales
Duci de Lancaster
Duci de Cornwall
Cavaleri ai Ordinului Jartierei
Anglia medievală
Englezi din secolul al XIV-lea
Englezi din secolul al XV-lea
Înmormântări la Westminster Abbey
100 Greatest Britons
Duci ai Normandiei